Bully (joc video)
 Bully, Loire
 Bully, Seine-Maritime
 Bully, Rhône